Charles Bouchardeau, poète français précieux du .
Huguette Bouchardeau (1935-), femme politique française.
Lucien Bouchardeau (1961-2018), arbitre nigérien de football.

Patronyme gascon